Repin je priimek več oseb:
 Aleksander Konstantinovič Repin, sovjetski general
 Vasilij Ivanovič Repin, sovjetski general
 Ilja Jefimovič Repin (1844—1930), ruski slikar in kipar

Ruski priimki